karb – czynnik wpływający na wytrzymałość zmęczeniową materiału
 karb – rodzaj płytkiej przełączki między skałami
 Karb – dzielnica Bytomia
 Karb – przełęcz w Tatrach
 Karb – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo, w dystrykcie Ajn al-Arab

Zobacz też 
 karbowy, karbikowatość, Karby, zjawisko karbu